Hermitage eller L'Hermitage kan syfta på:

 Hermitaget – en berättelse från 1833 av Carl Jonas Love Almqvist som ingår i Törnrosens bok
 Hermitage (AOC)  – ett franskt vindistrikt
 Crozes-Hermitage –  vindistrikt i regionen Rhône–Alpes, Frankrike

Geografi

Frankrike
 Château-l'Hermitage, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Crozes-Hermitage, kommun i departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 L'Hermitage, kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Plœuc-l'Hermitage, kommun i departementet Côtes-d'Armor i regionen Bretagne, 
 Tain-l'Hermitage, kommun i departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 
 Hermitage (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

Storbritannien 
 Hermitage, Berkshire, ort i England, 
 Hermitage, Dorset, ort i England,

USA 
 Hermitage, Arkansas, Bradley County, 
 Hermitage, Missouri, Missouri, Hickory County, 
 Hermitage, Pennsylvania, Mercer County,

Se även
 Eremitage (olika betydelser)

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar